Serhij Pavlovitsj Baltatsja, Oekraïens voetballer geboren in 1958
 Serhij Baltatsja Jr., Schots-Oekraïens voetballer geboren in 1979